Существует несколько музеев, посвящённых изобретателю книгопечатания уроженцу Майнца — Иоганну Гутенбергу и истории книгопечатания:
 Майнцский музей Гутенберга — международный музей книгопечатания в Майнце.
 Музей Гутенберга — швейцарский музей полиграфии и коммуникации в городе Фрайбургe.
 Музей Гутенберга (Эльтвилле) — музей в городе Эльтвилле-ам-Райн.